Гу́рьевы — русские графский, несколько нетитулованных дворянских и один купеческий роды.

Дворяне Гурьевы 
В России было несколько нетитулованных родов Гурьевых и четыре из них внесены в Гербовник:

 Первый из них происходит от псковских городовых дворян Осипа и Ивана Дмитриевичей Гурьевых, пожалованных поместьями в Московском и Тверском уездах (1550—1552). Род пресёкся (1802) (Герб. Часть VII. № 26).
 Гурьевы, родоначальник которых жалован поместьем (1624) (Герб. Часть II. № 109).
 Потомство Воина Григорьевича, за которым состояло поместье Вахрово в Костромской губернии (1627) (Герб. Часть XII. № 63).
 Потомство Степана Дмитриевича, за которым состояло имение (1686) (Герб. Часть XII. № 111).
 Потомки Кузьмы Григорьевича, возведенного в дворянское достоинство Петром I. К этому роду принадлежат графы Гурьевы (в Гербовник не внесены).

Роды Гурьевых были внесены в V и VI части родословной книги Калужской, Московской и Тульской губерний.

Восемь родов Гурьевых, внесенных в VI часть родословной книги Костромской, Орловской, Калужской, С.-Петербургской, Новгородской и Тульской губерний, восходят к XVII веку, один — к XVIII веку. Неизвестно, к которому из этих родов принадлежали Семён, Иван и Петр Гурьевы, сосланные (1762) на Камчатку и в Якутск за заговор в пользу Ивана Антоновича. Ещё десять дворянских родов Гурьевых из выслуженного дворянства (после 1722).

История наиболее старого дворянского рода Гурьевых 
По родословной этого рода Гурьевых, родоначальник Василий Степанович выехал из Чернигова с великим князем Юрием Васильевичем и пожалован поместьем в Тарусском уезде, но в истории данный князь не отмечен, по видимому идёт речь о Юрии Владимировиче Долгоруком († 1238), но тогда в приводимой ими родословной не достаёт нескольких колен. 

У Василия Степановича был сын Гурий, от которого пошёл род и фамилия.

Андрей, Тимофей, Иван, Андрей, Степан и Лев Васильевичи владели поместьями в Вотской пятине (1500). В Дворовой тетради записаны Пётр Иванович по Зубцову, Игнат и Васюк Васильевичи по Тарусе (1537). Псковский сын боярский Иван Дмитриевич зачислен в состав московского дворянства (1550), брат его Осип жалован поместьем (1552), потомство его владело поместьями в Тверском и Зубцовском уездах. Асан Гурьев голова в походе к Юрьеву (1556), стрелецкий голова (1562).  Пимен, Иван и Наум Салтановичи поручились по князю В.С. Серебряному (1565). Ковёр Чулков поручился по князю Ивану Фёдоровичу Мстиславскому (1571). В битве при Молодях погибли Григорий Игнатьевич, Неустрой, Иван и Напрасный Розметневы, Данила Пименович (июль 1572). В последней четверти XVI столетия в Новгороде проживало двенадцать представителей рода.

Пётр и Лев Анисимовичи получили грамоты от Сигизмунда I на вотчины в Костромском и Ростовском уездах (1610). Афанасий Иванович за подмосковную службу получил денежную придачу (1611), с детьми и племянниками находился в польском плену (1613). Калужский городовой дворянин Пётр-Наум Гурьев пожалован московским дворянином (1627-1629), его потомство внесено в родословную книгу Тульской губернии. Белёвский помещик Михаил Романович объезжий голова в Москве (1632).

Четырнадцать представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Графы Гурьевы 
Дмитрий Александрович, внук Григория Кузьмича из ветви Наума возведён в графское достоинство. Дмитрий Александрович, был министром финансов и получил титул графа (1819). Из его сыновей, Александр (1786—1865) был председателем департамента экономии в государственном совете, а Николай (1789—1849) — посланником в Гаге, Риме и Неаполе.

Купцы Гурьевы 
Гурьевы — крупная купеческая фамилия России XVII века из посадских людей Ярославля, куда они переселились после Новгородского погрома. Родоначальник Гурий Назарьев в 1613 году с братом Дружиной получил звание «гостя». В 1640 году завели близ устья Яика крупные рыбные промыслы. Для их охраны от «калмыцких и казачьих погромов» гость Михаило Гурьев сын Назарьев построил деревянный острог — впоследствии город Гурьев (ныне Атырау). В 1645 году правительство выдало Гурьевым указ, по которому разрешило им строить на этом месте каменный город и освободило на 7 лет от налога на промыслы (18 тыс. рублей). Постройка города началась в 1647 году и стоила около 290 тысяч руб. На постройке каменного города Гурьевы разорились.

Описание гербов

Герб Гурьевых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом прокурора коммерц-коллегии (1775-1777), писателя Петра Васильевича и Александра Васильевича Гурьевых: серебряное поле щита, имеющее круглую форму, разделено крестообразно на четыре части, в середине которых малый щиток с золотым лапчатым крестом. В правой, верхней части белый орёл с распростертыми крыльями и повёрнутой головой влево. В левой, верхней части, человек в красном одеянии держит в левой руке поднятую саблю. В правой, нижней части, рука в чёрном с саблей. В левой, нижней части, коричневый трёх мачтовый корабль. Щит увенчан дворянской короной (дворянский шлем и намёт отсутствуют). Щитодержатели: два льва, с высунутыми языками и поднятыми хвостами.

Герб рода. Часть VII. № 26 
В щите, разделённом надвое, в правой половине в серебряном поле виден с левой стороны выходящий чёрный одноглавый орёл с распростёртым крылом, а в левой половине в голубом поле изображена в серебряные латы облечённая рука с саблею.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Герб рода Гурьевых внесён в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 26.

Герб рода. Часть II. № 109. 
Щит разделен горизонтально на две части, из которых в верхней в красном поле видна половина черного орла одноглавого с распростертыми крыльями. В нижней части в голубом поле означена рука в латах, из облака выходящая, с серебряной саблей (польский герб Малая Погоня). Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нем короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложен серебром.

Герб рода. Часть XII № 63 
Герб рода потомства Воина Григорьева: Щит поделён горизонтально на две неравные части. В большей нижней части, в голубом поле, рука в серебряных латах, выходящая из левой стороны шита, держит серебряный изогнутый меч. В верхней меньшей части, в золотом поле, красный орел с распростертыми крыльями. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник - вытянутая вверх рука в серебряных латах держит серебряный изогнутый меч. Намёт справа голубой с серебром, слева - красный с золотом.

Известные представители 

 Гурьев Афанасий Худербин — тарусский городовой дворянин (1618).
Гурьев Пётр Наумович — калужский городской дворянин (1627-1629).
 Гурьев Михаил Романович — белёвский городской дворянин (1627-1629), московский дворянин (1629) († 1634).
 Гурьевы: Степан Пименович и Афанасий Михайлович — московские дворяне (1627-1640).
 Гурьевы: Иван Петрович и Иван Пименович — московские дворяне (1627-1658).
Гурьев Иван — воевода в Пронске (1664-1665).
Гурьев Дивей Гурьевич — московский дворянин, воевода в Воротынске (1678-1679).
 Гурьевы: Лаврентий Потапович, Иван Тимофеевич, Дивей Фёдорович, Елизар Тарасьевич, Данила и Данила Ивановичи — московские дворяне в (1668-1692).
Гурьев Михаил Степанович — стольник (1687-1692), воевода в Мещовске (1691-1693).
 Гурьевы: Кузьма Сильверстович, Иван Иванович, Денис Афанасьевич — стольники (1687-1692).
 Гурьевы: Лука Максимович, Иван Андреевич, Василий Данилович — стряпчие (1692).
Гурьев Михаил Иванович — московский дворянин, воевода в Лихвине (1699).

Примечания

Источники 
 
 
 
 Дело Герольдии Правительствующего Сената «О возведении в графское достоинство рода Гурьевых. Об изготовлении Министру Финансов Графу Дмитрию Гурьеву диплома на графское достоинство.», 1819 г. РГИА, ф.1343, оп.46, д.1158

Графские роды России
Купцы Ярославля
Шляхетские роды герба Малая Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы